Валерий Михайлович Горбенко (род. 20 апреля 1946, Энгельс Саратовской области) — командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО (1998—2001), генерал-лейтенант, Военный летчик-снайпер, Герой России (2000).

Биография 
В 1963 году окончил ПТУ в Харькове. С августа 1964 года — в рядах Советской Армии. В 1968 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков, после чего служил лётчиком в ВВС СССР. С 1976 года, после окончания Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина — заместитель командира, затем командир полка в Туркестанском военном округе.

С декабря 1979 по июнь 1980 года и с марта по июнь 1981-го участвовал в боевых действиях в Афганистане в должности командира 217-го авиационного полка истребителей-бомбардировщиков; совершил несколько десятков боевых вылетов на бомбардировщике Су-24.

С 1985 года — заместитель командира, с 1987 года — командир 30-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков. С 1989 года — 1-й заместитель командующего, с ноября 1996 года — командующий 23-й Воздушной армией (Забайкальский военный округ). В 1997 году присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». С июля 1998 года — командующий 4-й армией ВВС и ПВО (Северо-Кавказский военный округ).

За умелое командование соединениями и частями авиации во время контртеррористической операции на Северном Кавказе и проявленные при этом личное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 года генерал-лейтенанту Горбенко Валерию Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В июне 2001 года уволен в запас. С октября 2001 года — заместитель генерального директора, с 2007 года по 2012 год — генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Живёт в Москве.

Председатель Совета некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд „Авиаполис“».

Семья 
Отец — Михаил Сазонович Горбенко, авиатехник.

Мать — Анна Фёдоровна Горбенко, домохозяйка.

Жена (с 1970 года) — Лилия Николаевна Горбенко, военнослужащая.
 дочери — Елена (род. 1972), Оксана (род. 1976).

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (23 марта 2000)
 орден «За военные заслуги»
 орден Красной Звезды
 медали
 Заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР (1991)
 Премия Правительства Российской Федерации за значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил (17 декабря 2012) — за организацию и руководство строительством и развитием Военно-воздушных сил на соответствующих командных должностях

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Военные лётчики России
Участники Афганской войны (1979—1989)
Участники Второй чеченской войны
Командующие армиями ВВС и ПВО